Place Vendôme – plac w Paryżu
 Plac Vendome – francuski film fabularny z 1998 roku w reż. Nicole Garcia